Ева Шёльд (, полное имя Eva Arna Ottesdotter Sköld; 1928—1999) — шведская театральный режиссёр.

Биография 
Родилась 18 июля 1928 года в Стокгольме в семье художника и иллюстратора  и его жены — преподавателя физкультуры и писателя Арны Арнцт-Шёльд. Была двоюродной сестрой писателя и сценариста .

От матери привилась любовь к спорту — обучаясь в школе она успешно участвовала в соревнованиях по плаванию. В 1936—1939 годах Ева училась в  в Стокгольме, затем в Лондоне — в Королевской академии драматического искусства в 1947—1948 годах и в старинном театре «Олд Вик» в 1948—1950 годах.

По окончании обучения, Ева Шёльд вернулась в Швецию и работала ассистентом режиссёра/сценариста на сцене и в кино у Ингмара Бергмана, Альфа Шёберга и Хассе Экмана в ряде театров, включая стокгольмский театр . Её собственный профессиональный режиссёрский дебют состоялся именно в этом театре постановкой пьесы Джона Патрика «Hjärtats dårar» () 12 января 1954 года.

С 1954 года Ева Шёльд работала в Городском театре Мальмё (ныне Опера Мальмё), в котором она прослужила до 1993 года с небольшими перерывами. В 1980—1983 годах она была режиссёром театральной сцены Konsthallsscen в музее Кунстхалле Мальмё. Работала приглашенным режиссёром и художественным консультантом в Норвегии 1967—1969 годах в театре  и 1971—1977 годах в Норвежском национальном театре. В 1955—1957 и 1958—1963 годах работала в гастролирующем театре Швеции Riksteatern. Снялась в фильмах «Den blodiga tiden» (1960) и «Hela mitt liv har varit konst» (1996).

За свою плодотворную деятельность в 1972 году получила театральную премию ; в 1981 году стала членом .

Умерла 27 июня 1999 года в Мальмё.

Личная жизнь 
Ева Шёльд была замужем трижды: первый раз вышла замуж за журналиста из Лондона Джеральда Туттона (Gerald Tutton, род. 1924), вместе они жили в 1949—1952 годах; второй за была замужем в 1952—1958 годах за актёром и режиссёром ; третьим её мужем был юрист , с которым она прожила с 1958 года до его смерти в 1966 году.

У неё было трое детей: дочери Ева и Вера, а также сын , который тоже стал театральным режиссёром.

Примечания

Ссылки 
 Eva Арна Ottesdotter Sköld 
 Фотография Евы Шёльд, 1951 год 

Режиссёры Швеции